A categoria 81 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 31 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Rodada preliminar

Grupo C

Grupo D

Rodada preliminar

Campeonato Mundial de Judô de 2017